Alois Pokorny ist der Name folgender Personen:

* Alois Pokorny von Fürstenschild (1811–1876), k.k. Feldzeugmeister 
 Alois Pokorny (Theaterdirektor) (1825–1883), österreichischer Theaterdirektor und Regisseur
 Alois von Pokorny (Vizeadmiral) (1826–1898), k.k. Vizeadmiral 
 Alois Pokorny (Biologe) (1826–1886), österreichischer Botaniker und Schuldirektor 
 Alois Pokorny (Feldmarschalleutnant, 1832) (1832–1889), k.k. Feldmarschalleutnant
 Alois Pokorny (Feldmarschalleutnant, 1861) (1861–1936), k.k. Feldmarschalleutnant